Inui Sadaharu est un personnage du manga Le Prince du tennis.

Inui Sadaharu est un joueur du club Seigaku. Il est considéré comme un jeune homme intelligent et calculateur. Sa technique de tennis consiste à analyser, à partir de statistiques qu'il collecte en observant d'autres joueurs, ou en jouant contre eux, les réactions des joueurs et d'en deviner leurs futurs mouvements. Ainsi, grâce à leurs habitudes de jeu, mais également à leur famille, passé, connexions, nourriture, loisirs... il peut créer une sorte de toile dans laquelle tombe son adversaire. Après sa défaite contre Echizen Ryoma, Inui devient second coach. Il réalise de nombreux entraînements pour ses ex-coéquipiers, les mettant à l'épreuve avec des breuvages infâmes à base d'herbe de légume (qu'il s'amuse à étendre de nom).

Peu après le retour des éliminatoires en vue des régionaux, il revient parmi les titulaires et propose des matchs en double avec Kaidoh Kaoru, persuadé que ce dernier sera l'un des meilleurs joueurs de tennis. Ils formeront alors le second duo dont aura besoin Seigaku. Sa capacité d'analyse est telle qu'il arrive à créer des statistiques à la volée. Il n'en est pas moins un bon joueur technique, comme le prouve la puissance de ses services.

Par le passé, Inui jouait avec Renji Yanagi, de Rikkaidai, créateur du style de tennis. Il semble également bien connaître Mizuki, de Saint-Rudolph, lui aussi excellent analyste. Peu de gens savent comment sont ses yeux sous ses lunettes rectangulaires.

 Caractéristiques : intelligence.

Une autre de ses spécialités consiste en l'élaboration de cocktails supposés revigorants tous plus infâmes les uns que les autres à base de légumes/sardines, etc. Un gag récurrent de l'animé consiste à forcer un perdant de tel ou tel jeu de boire un de ses cocktails, ce qui rend le buveur malade voire K.O. Cette mauvaise récompense permet à tous les joueurs de se surpasser dans des entraînements surprenants qui néanmoins les renforce et élimine leurs faiblesses.

Parmi ceux-ci on compte : Inui Juice, Inui Juice golden power remix, Penal Tea, Iwashimizu (ce qui signifie eau claire des montagnes, jeu de mots avec Iwashi Mizu qui signifie eau de sardine)...

Coups spéciaux 
 Data Tennis (apparition : match contre Ryoma)
 Waterfall (apparition : match contre hyotei 2)

Adversaires 
 Seigaku : Echizen Ryoma (Défaite), Kaidoh Kaoru (Défaite), Momoshiro Takashi (Victoire), Tezuka Kunimitsu (Défaite)
 Fudomine : pas de match (non titulaire)
 Saint Rudolph : pas de match (non titulaire)
 Yamabuki : pas de match (non titulaire)
 Hyotei : Shishido Ryo/Ootori Choutarou (Défaite avec Kaidoh)
 Midoriyama - manga uniquement : Takase Masato/Kitamura Wataru (Victoire avec Kaidoh)
 Jyousei Shounan - anime uniquement : Tanaka Youhei/Tanaka Kouhei (Défaite avec Momoshiro)
 Rokkaku : pas de match, peut-être prévu pour S1
 Rikkaidai : Renji Yanagi (Victoire)
 Higa : Chinen Hiroshi/Hirakoba Rin (Victoire avec Kaidoh)
 Hyotei 2 : Muhaki Gakuto/Hiyoshi Wakashi(Victoire avec Kaidoh) 7/5
 Shitenhouji: Chitose Senri/Zaizen Hikaru(Victoire avec Tezuka)
 Rikkaidai 2: Renji Yanagi/Kirihara Akaya (Défaite avec Kaidoh) 

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Sadaharu Inui